Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 2001/02, waarin de club voor de tweede keer in zijn geschiedenis de wereldbeker voor clubs veroverde.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Opel
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Bundesliga

Wedstrijden

Eindstand

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

2001
Duitse voetbalclub 2001/02